

Brejo Grande est une municipalité de l'État du Sergipe
 Brejo Grande do Araguaia est une municipalité de l'État du Pará

Homonymie de toponyme